Gervase Elwes ist der Name folgender Personen:

* Gervase Elwes (Offizier) (auch Gervase Helwys; 1561–1615), englischer Offizier 
 Gervase Elwes, 1. Baronet (1628–1706), englischer Politiker
 Gervase Elwes (Sänger) (1866–1921), britischer Opernsänger (Tenor)